John Platt – Astronomo e informatico statunitense (Elgin – )
John Platt – Portiere di calcio britannico
John Platt – Economista statunitense
John Platt – Industriale e politico britannico (1817-1872)